Hühnerspiel ist der Name folgender Berge:

 Hühnerspiel (Zillertaler Alpen) (auch Amthorspitze), in den Zillertaler Alpen in Südtirol
 Hühnerspiel (Sarntaler Alpen) in den Sarntaler Alpen in Südtirol